17-я армия () — воинское подразделение японской Императорской армии, действовавшее во время Второй мировой войны.

Сформирована 18 мая 1942 года под командованием генерала Хякутакэ. Входила в состав 8-го фронта Южной группы армий, её основной задачей было противодействие возможным высадкам союзников на оккупированных Японией Соломоновых Островах. Штаб-квартира находилась в Рабауле.

Армия участвовала в боях на Новой Гвинее, Гуадалканале, и Соломоновых островах в южной части Тихоокеанского ТВД

После назначения в конце 1942 года генерала Имамура командующим 8-м фронтом, зоной ответственности 17-й армии остались исключительно Соломоновы острова, в первую очередь Бугенвиль. В результате Бугенвильской кампании её войска оказались в ловушке. Им, лишённым подкреплений и снабжения, до конца войны пришлось прятаться в джунглях.

17-я армия фактически капитулировала перед Союзниками 8 сентября 1945. Акт о капитуляции подписали: с японской стороны — генерал-лейтенант Канда (сменивший генерала Хякутакэ после постигшего того в начале 1945 инсульта); со стороны Союзников — генерал Сэвидж.

Примечания

Литература 
 Frank, Richard (1990). Guadalcanal: The Definitive Account of the Landmark Battle. New York: Random House. ISBN 0-394-58875-4.
 Gailey, Harry A. (1991). Bougainville, 1943—1945: The Forgotten Campaign. Lexington, Kentucky, USA: University Press of Kentucky. ISBN 0-8131-9047-9.
 Hayashi, Saburo (1959). Kogun: The Japanese Army in the Pacific War. Marine Corps. Association. ASIN B000ID3YRK.
 Smith, Michael T. (2000). Bloody Ridge: The Battle That Saved Guadalcanal. New York: Pocket. ISBN 0-7434-6321-8.

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 17th Army

Японские армии во Второй мировой войне